Результаты соревнований по скелетону на Зимних Олимпийских играх 2002 года. Скелетон вернулся в программу Олимпийских игр после перерыва в 54 года, в соревнованиях принимали участие как мужчины, так и женщины, финальные спуски состоялись 20 февраля.

Распределение медалей

Результаты

Мужчины

Женщины

Статистика по медалям

Ссылки 
 Результаты мужского скелетона
 Результаты женского скелетона

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
Скелетон в США